Nikolai Andrianow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Andrianow (Schachspieler) (* 1961), russischer Schachspieler 
 Nikolai Jefimowitsch Andrianow (1952–2011), sowjetischer Turner